Араратская долина () — равнина на территории Армянского нагорья, находящаяся в кавказском регионе к юго-западу от озера Севан, в предгорьях горы Гегам. На севере равнины — граница горы Арагац, на юге — гора Арарат. Река Аракс делит равнину на две части: северная (большая), которая принадлежит Армении и южная (меньшая) — Турции. Высота над уровнем моря — 850—1000 метров. Длина — 90 км. Климат континентальный с умеренно жарким летом.

На равнине развито поливное земледелие. Поля орошаются водами реки Аракс и его левыми притоками — Севджуром, Касахом, Разданом и др.

Количество пробурённых глубинных скважин (до 200—250 м) на Араратской равнине в 1980-е годы, по приблизительным оценкам, достигло 3000.

По длительности истинного солнечного сияния Араратская равнина может сравниться с субтропическими зонами Средней Азии. В тёплый период длительность истинного солнечного сияния в республике составляет 82—87 % от годовой.

См. также 
 Равнины Армении
 География Армении

Примечания

Литература 
 

Равнины Армении
Равнины Турции
География ила Ыгдыр